Taekwondo na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011 – zawody, które odbywały się w brazylijskim Rio de Janeiro w dniach 20 – 23 lipca 2011 roku podczas igrzysk wojskowych. Natalia Rybarczyk zdobyła srebrny medal, Aleksandra Uścińska brązowy.

Zawody odbyły się w obiektach Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes. Skład polskiej reprezentacji taekwondo na igrzyska wojskowe to zawodniczki: Iwona Kosiorek, Natalia Rybarczyk, Aleksandra Uścińska z Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań. Trenerem reprezentacji był Soo Kwang Lee.

Zawody były równocześnie traktowane jako 20 Wojskowe Mistrzostwa Świata w taekwondo.

Harmonogram 

 Legenda

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011
Taekwondo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Sport w Brazylii według dyscypliny